Süper Lig 2012/2013 – (zwany również Spor Toto Süper Lig ze względu na sponsoring) 55. edycja najwyższej klasy rozgrywek ligowych mężczyzn w Turcji. Sezon został rozegrany między 17 sierpnia 2012 a 19 maja 2013. Tytuł obroniła drużyna . Był to 19. tytuł w historii dla tego zespołu, co jest rekordowym osiągnięciem w Turcji.

Drużyny 

Po poprzednim sezonie spadły drużyny:  (16.),  (17.) oraz  (18.).

Tabela 

 

||rowspan=4|

||rowspan=6|

Wyniki spotkań

Najlepsi strzelcy 

 

2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Turcji